Konaka steht für:
 Historisches Museum von Widin, „Konaka“-Museum, Bulgarien

Konaka ist der Name folgender Personen:
 Chiaki J. Konaka (* 1961), japanischer Drehbuchautor
 Ken Konaka, japanischer Tischtennisspieler
 Mika Konaka, japanischer Curling-Spieler